Пре́скотт () — город в округе Явапаи (Аризона, США).

Площадь — 107,5 км². Население — 43 217 чел.

География

Население 

 Расовый состав: европеоидная 92,23 %, негроидная 0,50 %, американоидная 1,27 %, монголоидная 0,83 %, австралоидная 0,06 %, прочие 2,77 %, две и больше рас 1,63 %.
 Возраст населения: 15,9 % менее 18 лет, 11,2 % 18—24 года, 18,9 % 25—44 лет, 27,3 % 45—64 лет и 26,8 % более 65 лет.

Известные люди 
 Вирджиния Ли Корбин (1910—1942) — американская актриса.
 Кейт Кори (1861—1958) — американская художница и фотограф.
 Шарлот Холл (1870—1943) — американский историк, журналист и писательница.

Образование представлено колледжом Явапаи, Прескотт, восточным кампусом Авиационного университета Эмбри-Риддл, Университет Северной Аризоны, Стародоминионский университет; 20 общественными школами уровня К-12.

Наука: Прескоттская обсерватория (частная).

Города-побратимы 
  Каборка, Мексика
  Сучитото, Сальвадор
  Цайц, Германия

См. также 
 Музей Смоки
 Музей Шарлот Холл

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Аризоны
Окружные центры Аризоны
Университетские города США